«Бельграно Атлетик Клуб» () — аргентинский регбийный клуб, выступающий в чемпионате Буэнос-Айреса — Торнео де ла УРБА. «Бельграно» является одной из старейших организаций своего рода в стране. Клуб стал одним из четырёх основателей Аргентинского регбийного союза в 1899 году.

Наряду с регбийной секцией в клубе существуют команды по хоккею на траве, теннису, сквошу, крикету, игре в боулз и плаванию. Ранее клуб представляла футбольная команда, несколько раз становившаяся чемпионом Аргентины.

Название команды связано с личностью Мануэля Бельграно.

История 

Существуют документы, согласно которым первый матч футбольной команды «Клуб Инглес де Бельграно» состоялся в 1894 году, однако официальной датой основания клуба считается 17 августа 1896 года. В 1896—1916 годах футбольная команда состязалась в чемпионате Аргентины. Футболисты трижды становились сильнейшими в стране: в 1899, 1904 и 1908 годах. Кроме того, команда выиграла ещё несколько мене значимых трофеев.

Противостояние футбольных «Бельграно» и «Алумни» является одним из старейших дерби в Аргентине. Именно спортсмены «Алумни» стали самой успешной командой периода любительского футбола в стране. Команды настолько превосходили соперников, что в 1899—1911 годах не уступали чемпионский титул никому. В 1912 году игроки «Бельграно» добились исторического победы над клубом «Ривер Плейт» со счётом 10:1. Это поражение стало для «Ривера», одной из сильнейших команд страны в будущем, самым крупным поражением любительского периода. В 1916 году «Бельграно» покинуло высший дивизион футбольного чемпионата. Футболистам так и не удалось вернуться на высший уровень, и через некоторое время клуб перестал быть членом футбольной федерации.

Регбийная команда клуба стала одним из лидеров Буэнос-Айреса в этом виде спорта. На счету регбистов «Бельграно» 10 титулов регионального чемпиона. В 1899 году представители клуба вместе с коллегами из «Буэнос-Айреса», «Ломаса» и «Росарио» стали основателями Чемпионата Ривер Плейт, который позже был преобразован в Аргентинский регбийный союз .

Первая крупная победа — титул чемпиона Буэнос-Айреса — пришла к регбистам в 1907 году. В 16 матчах чемпионата они одержали 13 побед, однажды сыграли вничью и уступили два раза. К концу сезона команда заработала 233 очков и пропустила лишь 29. В том же годы были возведены трибуны на стадионе клуба, изначально вмещавшие 600 зрителей. Основным соперником команды в регби, как и век назад в футболе, является клуб «Алумни».

Эволюция формы

Достижения 
Регби:
 Торнео де ла УРБА:
 1907, 1910, 1914, 1921, 1936, 1940, 1963, 1966, 1967, 1968 (10)

Известные спортсмены 

 Карлос Эдгард Дикинсон, футболист, автор первого в истории гола сборной Аргентины.
 Джанетт Кэмпбелл, обладательница серебряной медали на Олимпийских играх 1936 года (плавание).
 Эктор Луккетти, фехтовальщик, обладатель бронзовой медали на Олимпийских играх 1928 года (рапира).
 Лисандро Арбису, регбист, игрок национальной сборной.
 Магдалена Аисега, капитан женской сборной Аргентины по хоккею на траве.
 Росарио Лукетти, игрок женской сборной Аргентины по хоккею на траве.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Регбийные клубы Аргентины